Kurt Wulff kan syfta på:

* Kurt Wulff (1881–1939), dansk språkforskare
 Kurt Wulff (1906–2000), svensk ämbetsman